Remeți ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Remeți (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș

 Remeți (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Remeți pe Someș, Dorf im Kreis Maramureș